Love Affair puede referirse a:

Cine 
Love Affair (1939), película protagonizada por Irene Dunne y Charles Boyer.
Love Affair (1994), película con Annette Bening y Warren Beatty.
An Affair to Remember (n/d), película.
Love Affair; Or The Case of the Missing Switchboard Operator (n/d), película.

Música 
The Love Affair, banda londinense formada en 1966.
 Love Affair (1993), álbum de Gloria Gaynor.
Love Affair (1996), álbum de Amii Stewart.
Love Affair (1997), canción de Erasure.
Love Affair (2001), canción del álbum "Fever" de Kylie Minogue.
Little Love Affairs, sexto álbum de Nancy Griffith.
A Fantasy Love Affair, primer álbum en solitario de Peter Brown.
One Night Love Affair, canción de Bryan Adams.
Hercules and Love Affair, banda:
Hercules and Love Affair, su álbum debut.
Heavy Love Affair, canción funk grabada por el cantante de soul Marvin Gaye.
'65 Love Affair, realizadas por Paul Davis en su álbum Cool Night.